Académica (Brava), een Kaapverdische voetbalclub
Académica (Espargos), een Kaapverdische voetbalclub
Académica (Mindelo), een Kaapverdische voetbalclub
Académica (Praia), een Kaapverdische voetbalclub
Associação Académica de Coimbra, een studentenvakkbond in Coimbra (Portugal)
 Académica Coimbra, de bijbehorende voetbalclub, voluit Associação Académica de Coimbra - O.A.F.
 Associação Académica de Maputo, een voetbalclub uit Mozambique